Amaurina är ett släkte av skalbaggar. Amaurina ingår i familjen Cetoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Amaurina